Полевой подвижный госпиталь (или Полевой подвижной госпиталь; ППГ) — лечебное учреждение (формирование, госпиталь) военного времени, предназначенное для оказания медицинской помощи в полевых условиях поражённым и больным и (в отличие от запасных полевых госпиталей) способное к самостоятельному перемещению вслед за войсками.

История 
В процессе развития военного дела появилось понимание что в военное время, военно-лечебные заведения то есть большие больницы военного ведомства (госпитали) должны находится в строевых войсках вооружённых сил (ВС) государства, так появился тип формирования — «Полевой подвижной госпиталь».

В Вооружённых силах Российской империи формирование именовалось по №№ в последовательном порядке, например 56-й подвижной полевой госпиталь. В отличие от запасных подвижные полевые госпитали имели по штатному расписанию собственный обоз, для своего передвижения и для транспортирования из них больных и раненых, и во время войны (военных (боевых) действий) следовали вместе с войсками. В каждом подвижном полевом госпитале полагалось 10 офицерских и 200 солдатских мест. 

Состоящие при гвардейских и армейских дивизиях полевые госпитали принимали для пользования больных и раненых до первой возможности их передачи в другие врачебные заведения государства. На театре войны госпиталь обозначался днём флагами национальными и Женевской конвенции, а ночью фонарями.

Полное действительное наименование данного медицинского формирования, в ВС Союза ССР, в соответствии с присвоенным ему войсковым № — Полевой подвижный госпиталь № 2212, а действительное сокращённое наименование, с номером войск (войсковым №) — 678 ППГ. 

Разновидностью ППГ является хирургический полевой подвижный госпиталь (ХППГ).

Галерея

См. также 

 Эвакуационный госпиталь
 Медицинский отряд
 Мельничный Ручей

Примечания

Литература 
 
 Донесение начальника полевого подвижного госпиталя № 2212, от 13 февраля 1942 года.
 Список потерь полевого подвижного госпиталя № 2212 : приложенный к донесению начальника госпиталя, от 13 февраля 1942 года.
 Приказ заместителя командующего войсками 27-й армии по тылу № 0060 «Об организации и устройстве армейского тыла в Балатонской оборонительной операции», от 9 марта 1945 года.

Ссылки 
 Большая Медицинская Энциклопедия, Полевой подвижной госпиталь. 
 

Военная медицина